Хеннингс:

 Хеннингс, Артур — немецкий шахматист, международный мастер (1965).
 Хеннингс, Пауль Кристоф — немецкий миколог и ботаник.

См. также 
 Хеннингсен